El Torneig de Roland Garros 2015, conegut oficialment com a Internationaux de France 2015, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 114a edició del torneig es va celebrar entre el 19 de maig i el 7 de juny de 2015 al Stade Roland Garros de París, França.

Notícies 
 El tennista suís Stan Wawrinka va guanyar el segon títol de Grand Slam de la seva carrera després de l'Open d'Austràlia 2014. Wawrinka també havia guanyat el títol júnior l'any 2003. El seu rival, Novak Đoković, que fins al moment havia guanyat tots els títol importants de l'any que havia disputat, fou finalista per tercera ocasió en aquest torneig, el que li faltava per completar el Grand Slam.
 La tennista estatunidenca Serena Williams va guanyar el segon Grand Slam de la temporada, i el número 20 de la seva carrera, esdevenint així en la tercera classificada de les tennistes amb més títols individuals de Grand Slam, a quatre de Margaret Court. Amb aquest títol ha guanyat cada Grand Slam almenys en tres ocasions. La seva rival, Lucie Šafářová, va disputar la primera final individual de la seva carrera.
 La parella masculina formada pel croat Ivan Dodig i el brasiler Marcelo Melo van guanyar el seu primer títol de Grand Slam davant els grans favorits, els germans Bob Bryan i Mike Bryan. Aquest darrer havia guanyat el títol de dobles mixts dos dies abans.
 La parella femenina formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i la txeca Lucie Šafářová va guanyar el segon títol de Grand Slam de l'any, coincidint amb el segon com a parella. Mattek-Sands va fer doblet amb el títol de dobles mixtos mentre que Šafářová es va quedar a les portes del doblet sent finalista en la final individual.
 La parella mixta formada pels estatunidencs Bethanie Mattek-Sands i Mike Bryan van guanyar el seu primer títol conjuntament. Per Mattek-Sands fou el segon títol de Grand Slam en aquesta categoria, mentre que per Bryan fou el quart Grand Slam en categoria de dobles mixts, el segon Roland Garros (2003).
 Després de la seva victòria en tercera ronda, l'estatunidenca Serena Williams va esdevenir la primera tennista en l'Era Open en aconseguir 50 victòries en cada un dels torneigs de Grand Slam.
 La tennista catalana Paula Badosa Gibert es va imposar en la final individual femenina júnior a la russa Anna Kalinskaya.
 La parella formada pel balear Jaume Munar i el català Álvaro López San Martín es van imposar en la final de dobles masculins júnior.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Final)
  Roger Federer (Quarts de final)
  Andy Murray (Semifinals)
  Tomáš Berdych (4a ronda)
  Kei Nishikori (Quarts de final)
  Rafael Nadal (Quarts de final)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Stan Wawrinka (Campió)
  Marin Čilić (4a ronda)
  Grígor Dimitrov (1a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Gilles Simon (4a ronda)
  Gaël Monfils (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semifinals)
  Kevin Anderson (3a ronda)
  John Isner (2a ronda)
  David Goffin (3a ronda)
  Tommy Robredo (2a ronda)
  Roberto Bautista Agut (2a ronda)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Pablo Cuevas (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (2a ronda)
  Leonardo Mayer (2a ronda)
  Ernests Gulbis (2a ronda)
  Ivo Karlović (1a ronda)
  Guillermo García López (1a ronda)
  Bernard Tomic (2a ronda)
  Fabio Fognini (2a ronda)
  Nick Kyrgios (3a ronda)
  Adrian Mannarino (1a ronda)
  Viktor Troicki (2a ronda)
  Fernando Verdasco (2a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (Campiona)
  Maria Xaràpova (4a ronda)
  Simona Halep (2a ronda)
  Petra Kvitová (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Eugenie Bouchard (1a ronda)
  Ana Ivanović (Semifinals)
  Carla Suárez Navarro (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova (4a ronda)
  Angelique Kerber (3a ronda)
  Andrea Petkovic (3a ronda)
  Karolína Plíšková (2a ronda)
  Lucie Šafářová (Final)
  Agnieszka Radwańska (1a ronda)
  Venus Williams (1a ronda)
  Madison Keys (3a ronda)
  Sara Errani (Quarts de final)
  Svetlana Kuznetsova (2a ronda)
  Elina Svitolina (Quarts de final)
  Sabine Lisicki (3a ronda)
  Garbiñe Muguruza (Quarts de final)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1a ronda)
  Timea Bacsinszky (Semifinals)
  Peng Shuai (1a ronda)
  Jelena Janković (1a ronda)
  Samantha Stosur (3a ronda)
  Viktória Azàrenka (3a ronda)
  Flavia Pennetta (4a ronda)
  Alizé Cornet (4a ronda)
  Irina-Camelia Begu (3a ronda)
  Caroline Garcia (1a ronda)
  Zarina Dias (2a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (Quarts de final)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Campions)
  Marcel Granollers /  Marc López (1a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (Semifinals)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (Semifinals)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (3a ronda)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (3a ronda)
  Jamie Murray /  John Peers (3a ronda)
  Pablo Cuevas /  David Marrero (2a ronda)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (2a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3a ronda)
  Guillermo García López /  Edouard Roger-Vasselin (3a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (1a ronda)

Dobles femenins 
  Martina Hingis /  Sania Mirza (Quarts de final)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Semifinals)
  Timea Babos /  Kristina Mladenovic (2a ronda)
  Hsieh Su-Wei /  Flavia Pennetta (Quarts de final)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (1a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (1a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (Campiones)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (3a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (Semifinals)
  Al·la Kudriàvtseva /  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Chan Yung-Jan /  Zheng Jie (3a ronda)
  Casey Dellacqua /  Iaroslava Xvédova (Final)
  Michaella Krajicek /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Quarts de final)
  Karin Knapp /  Roberta Vinci (3a ronda)
  Anastassia Rodiónova /  Arina Rodiónova (3a ronda)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Andreja Klepac (1a ronda)

Dobles mixts 

  Sania Mirza /  Bruno Soares (1a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan (Campions)
  Ielena Vesninà /  Nenad Zimonjić (1a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Marc López (1a ronda)

  Caroline Garcia /  Bob Bryan (1a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Timea Babos /  Alexander Peya (Quarts de final)
  Martina Hingis /  Leander Paes (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   

2015
Competicions tennístiques del 2015